Грюнбах-ам-Шнеберг () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Нойнкирхен.  Население составляет 1814 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 7,36 км². Официальный код  —  3 18 13.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Хольцгетан (СДПА) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 8 мест.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии